Naryn bezeichnet:

 Naryn, Gebietshauptstadt in Kirgisistan
 Naryn (Fluss), rechter Quellfluss des Syrdarja in Kirgisistan und Usbekistan
 Naryn (Irtysch), rechter Nebenfluss des Irtysch in Kasachstan
 Verwaltungseinheit (Oblast) in Kirgisistan, siehe Gebiet Naryn
 Verwaltungseinheit (Rajon) in Kirgisistan, siehe Rajon Naryn

Siehe auch:
 Naryn-Kamm, Gebirgszug im südwestlichen Altai in Kasachstan
 Naryntoo, Gebirgszug im Tienschan in Kirgisistan
 Naryn-Niederung, Beckenlandschaft/Senke in Kirgisistan
 Großer Naryn, linker Quellfluss des Naryn in Kirgisistan
 Kleiner Naryn, rechter Quellfluss des Naryn in Kirgisistan
 Ülken Naryn, Verwaltungszentrum in Ostkasachstan